

Февраль 
 1 февраля — Бригитта Ирландская, католическая и православная святая, покровительница Ирландии.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Бертахар, король Тюрингии (ок. 507—525).
 Деодат из Блуа, святой отшельник или игумен из Блуа.
 Квинциан Родезский, святой, сначала епископ Родезский, затем епископ Клермонский.
 Фелек ап Мерион, король Лионессе (490—525).
 Цзу Гэн, древнекитайский математик, астроном и государственный деятель времён империй Южная Ци и Южная Лян.
 Эохайд мак Энгуса, король Мунстера (490/492 (?)—525) из рода Эоганахтов.

0525
Умершие в 525 году